Le tournoi de tennis de Shenzhen est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie International, se dispute du 3 au .

Agnieszka Radwańska remporte le simple dames. En finale, elle bat Alison Riske, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Vania King et Monica Niculescu.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Shenzhen
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Shenzhen
Tennis en Chine en 2016
Tennis en janvier 2016